Strzelanie z karabinu małokalibrowego w trzech postawach z 50 metrów mężczyzn – konkurencja rozegrana 14 sierpnia 2016 roku podczas letnich igrzysk w Rio de Janeiro.

W kwalifikacjach wystąpiło 44 zawodników, którzy strzelali w trzech różnych postawach: klęczącej, leżącej oraz stojącej. Ośmiu z najwyższymi wynikami awansowało do finałowej rundy.

W decydującej rundzie każdy strzelec miał 45 strzałów. O kolejności decydowała suma zdobytych punktów poszczególnych strzałów.

Złoty medal zdobył Włoch Niccolò Campriani, srebrny – Rosjanin Siergiej Kamienski, a brązowy – Francuz Alexis Raynaud.

Terminarz

Rekordy 
Rekordy świata i olimpijskie przed rozpoczęciem zawodów:

Runda kwalifikacyjna

Runda finałowa – 45 strzałów

Wyniki 
Źródło:

Kwalifikacje

Finał

Przypisy 

Strzelectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016